Sveti Frančišek je ime več svetnikov:

 Frančišek Asiški
 Frančišek Borja
 Frančišek Caracciolo
 Frančišek Clet
 Frančišek Ferdinand de Capillas
 Francis de Geronimo
 Frančišek Ksaverij
 Frančišek iz Paole
 Frančišek Saleški
 Frančišek Solan

Glej tudi 

 San Francisco